Stockheim (Basse-Franconie), une commune de Bavière (Allemagne)
 Stockheim (Haute-Franconie), une commune de Bavière (Allemagne)
 Stockheim (Belgique), une section en Belgique.